Szwajcaria:
 Tramelan – gmina w kantonie Berno, w okręgu Berner Jura
 Tramelan-Dessous – dawna gmina w kantonie Berno
 Tramelan-Dessus – dawna gmina w kantonie Berno

Zobacz też:
 Mont-Tramelan